Joe Vannelli – musicista e produttore canadese 
 Gino Vannelli – cantante e compositore canadese 
 Ross Vannelli – compositore di colonne sonore canadese 
 Joe T Vannelli – disc jockey, produttore discografico, remixer e speaker italiano
 Mike Vannelli – hockeista su ghiaccio statunitense